Timofejev je příjmení více osobností:

 Arťom Timofejev (* 1985) – ruský šachista
 Boris Timofejev – ruský hokejista, člen nejlepší trojice KHL 1993–1994
 Denis Timofejev – hokejový obránce draftovaný Boston Bruins (1997)
 Dmitrij Timofejev (* 1993) – ruský sportovní lezec, vítěz světových her
 Sergej Timofějev (* 1970) – bývalý ruský fotbalový záložník
 Sergej Timofejev – ruský horolezec, člen prvního družstva na Lhoce Middle
 Sergej Timofejev – ruský zápasník, volnostylař

ženy
 Anna Timofejevová – ruská závodnice ve vodním pólu, bronzová olympijská medailistka
 Jelena Timofejevová (* 1996) – ruská sportovní lezkyně, manželka Dmitrije Timofejeva

jiné
 Pšenice Timofejevova – druh tetraploidní pšenice s 28 chromozomy

Ruská příjmení